

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ridgefield – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Ridgefield – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Ridgefield – città della Contea di Clark, Washington

Informatica 
 Ridgefield – core della Intel